La Relief Records EU è un'etichetta discografica indipendente con sede a Bologna, fondata nel 2004.

Storia 
L'etichetta è nata nei primi mesi del 2004, come progetto collaterale della Relief Record NYC, con il compito di diffondere quei progetti underground meritevoli di un'attenzione maggiore da parte dell'industria musicale.

Tra i progetti realizzati dall'etichetta bolognese ricordiamo Fabiano detto Inoki, l'album che portò al successo il rapper bolognese Inoki e progetti come Photographie e Broken Dreams, dei DJ Tayone e Skizo, esponenti del collettivo Alien Army.

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche italiane